Chiesa della Madonna della Cintola a Preonzo
 Chiesetta della Madonna della Cintola a Maroggia
 Santuario della Madonna della Cintola a Malnate